La Primera División 1979 è stata la 51ª edizione del massimo torneo calcistico argentino e la 13ª ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Gruppo A

Playoff per il secondo posto
Vélez Sársfield 4-0 Argentinos Juniors

Gruppo B

Semifinali

Finale

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Gruppo A

Gruppo B

Gruppo C

Gruppo D

Quarti di finale

Semifinali

Finale

River Plate campione in virtù della regola del gol fuori casa

Classifica marcatori

Voci correlate
Club Atlético River Plate 1979

Collegamenti esterni
 Argentina 1979 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1979
Campionato argentino di calcio